KHF est un sigle qui peut désigner :
 Korea Handball Federation (en français, Fédération sud-coréenne de handball), l'organisation nationale chargée de gérer et de promouvoir la pratique du handball en Corée du Sud ;
  (en français, Fédération de handball du Kazakhstan), l'organisation nationale chargée de gérer et de promouvoir la pratique du handball au Kazakhstan.